Burg von Sopot steht für
Burg von Sopot (Albanien)
Triagalnika, Burg von Sopot (Bulgarien) 
 Grodzisko (Sopot), Burg von Sopot, Polen